Austrocypraeini — триба морських черевоногих молюсків родини Ципреїди (Cypraeidae).

Класифікація 
 Триба Austrocypraeini Iredale, 1935
 Annepona Iredale, 1935
 Arestorides Iredale 1930
 Austrocypraea Cossmann, 1903
 Chelycypraea Schilder, 1927
 Lyncina Troschel, 1863
 Miolyncina
 Trona Jousseaume, 1884

Джерела 
 Austrocypraeini Iredale, 1935  World Register of Marine Species
 Bouchet P. & Rocroi J.-P. (2005). Classification and nomenclator of gastropod families. Malacologia 47(1-2): 1-397. Žr. 

Ципреїди
Триби тварин